John Barbour ist der Name folgender Personen:

* John Barbour (Dichter) († 1395), schottischer Dichter
 John Barbour (Unternehmer) (1849–1918), britischer Unternehmensgründer von Barbour (Textilien)
 John S. Barbour (John Strode Barbour; 1790–1855), US-amerikanischer Politiker
 John S. Barbour junior (John Strode Barbour junior; 1820–1892), US-amerikanischer Politiker
 John Strode Barbour (1866–1952), US-amerikanischer Politiker